Baarsen ist der Familienname von

 Willem van Baarsen, einem niederländischen Jazzviolinisten

Baarsen bezeichnet:

 Baarsen (Bad Pyrmont), Ortsteil der Stadt Bad Pyrmont, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen